The Beguiled ist der Originaltitel folgender Filme:

 Betrogen (1971), US-amerikanischer Film von Don Siegel
 Die Verführten (2017), US-amerikanischer Film von Sofia Coppola